All That You Fear — восьмой студийный альбом финской блэк-метал-группы Impaled Nazarene, выпущенный 3 ноября 2003 года на лейбле . Альбом был записан в июле 2003 года на студии Ансси Киппо Astia Studios и сведён на студии Finnvox Studio в августе 2003 года. На песню «Armageddon Death Squad» был снят клип.

Список композиций

Участники записи 
 Mika Luttinen — вокал
 Tuomio — соло-гитара
 Onraj 9 mm — ритм-гитара
 Arc v 666 — бас-гитара
 Repe Misanthrope — ударные

Примечания 

Альбомы Impaled Nazarene
Альбомы Osmose Productions